Corentinkirchen sind Kirchen, die nach dem heiligen Corentin von Quimper  benannt sind.

Frankreich 
 St-Corentin, Briec
 St-Corentin, Île de Sein
 St-Corentin, Kreisker
 St-Corentin, Plomodiern
 Kathedrale Saint-Corentin, Quimper
 St-Corentin, Saint-Connan
 St-Corentin, Trégornan
 St-Corentin, Trénivel

Großbritannien 
 St. Corentin (Cury)

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)